USS Yuma je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Yuma (1865) 
 USS Yuma (ATF-94)

Yuma